Fernando Gamboa puede referirse a:

 Fernando Gamboa, museógrafo mexicano;
 Fernando Gamboa, futbolista argentino;
 Fernando Gamboa González, escritor español;